Devin Garrett Townsend (New Westminster, Brit Columbia, 1972. május 5. –) kanadai zenész. A Devin Townsend Project nevű kanadai formáció, korábban a Strapping Young Lad együttes énekese, gitárosa és fő dalszerzője.

Diszkográfia

Külső hivatkozások 
 HevyDevy (hivatalos weboldala)

Kanadai zenészek
1972-ben született személyek
Élő személyek